Мэриборо — город в австралийском штате Виктория.
 Мэриборо — город в австралийском штате Квинсленд.
 Мэриборо — название двух кораблей ВМС Австралии.

Также существует ряд отелей и аэропортов с таким названием.